«Шестна́дцать тонн»:

 «Шестнадцать тонн» () — песня Мерла Трэвиса (1946).
 «Шестнадцать тонн» — московский клуб, названный в честь одноимённой песни.